Autostrada międzystanowa nr 88 (zachodnia) – autostrada w stanie Illinois
 Autostrada międzystanowa nr 88 (wschodnia) – autostrada w stanie Nowy Jork